Ljestvice i sastavi liga liga četvrtog ranga nogometnog prvenstva Bosne i Hercegovine u sezoni 2019./20.  
Zbog pandemije COVID 19 u svijetu i u Bosni i Hercegovini, u ožujku 2020. je došlo do prekida nogometnih natjecanja, koja potom nisu nastavljena, te su po postojeći rezultati u prvenstvima proglašeni konačnima.

Federacija BiH

MŽNL Hercegbosanske i Zapadnohercegovačke županije 

 Izvori:  
 sportdc.net, rezultati  
 sportdc.net, ljestvica  
 sportsport.ba, ljestvica  
 sportsport.ba, raspored i rezultati  
 futbolas.lietuvai.lt, BiH 2019./20. – 4. stupanj lige

ŽNL Zeničko-dobojska 
Također kao Kantonalna liga ZDK 

 Izvori:  
 sportdc.net, rezultati  
 sportdc.net, ljestvica  
 sportsport.ba, ljestvica  
 sportsport.ba, rezultai  
 futbolas.lietuvai.lt, BiH 2019./20. – 4. stupanj lige

Povezani članci 
 Nogometno prvenstvo Bosne i Hercegovine – 3. ligaški rang 2019./20.
 Nogometno prvenstvo Bosne i Hercegovine – 5. ligaški rang 2019./20.

Vanjske poveznice

Izvori 
 

  

2019-20
 4